Le Tyran huppé (Myiarchus crinitus) est une espèce de passereau appartenant à la famille des Tyrannidae. C'est l'espèce la plus répandue du genre Myiarchus en Amérique du Nord et on le trouve dans la plus grande partie de l'est et du centre-ouest du continent. Il vit principalement dans la cime des arbres, descendant rarement sur le sol.

Description 
Les adultes mesurent habituellement entre 17 et 21 cm de long avec une envergure d'environ 34 cm et pèsent généralement entre 27 et 40 g.

Il n'y a pas de dimorphisme sexuel. Les adultes sont bruns sur les parties supérieures et jaune sur le ventre ; ils ont une longue queue rouille et une crête touffue. Leur gorge et leur poitrine sont grises.

Répartition et habitat 

Ils habitent les forêts à feuilles caduques ou les forêts mixtes de l'est de l'Amérique du Nord. Ils nichent dans une cavité creusée dans un arbre. Une peau de serpent est généralement incluse dans la paroi du nid ; parfois un emballage en plastique la remplace.

Ces oiseaux migrent vers le Mexique et l'Amérique du Sud, également en Floride et à Cuba.

Comportement

Alimentation 
Ils attendent leurs proies perchés sur une branche et s'envolent pour attraper les insectes au vol, faisant parfois du sur place pour se nourrir de végétaux. Ils mangent ainsi des fruits et des baies.

Relations sociales 
Cet oiseau a un appel qui est un wheep sifflé.

Galerie

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tyrannidae